Río Arda puede referirse a:

 Río Arda, principal afluente del río Maritsa, en los Balcanes.
 Río Arda (Portugal), río de Portugal, afluente del Duero.